Королевская артиллерия (), также известная как Королевский полк артиллерии () или Канониры () — род войск Британской армии, британская артиллерия. Состоит из 13 полков регулярной армии — полков отряда Его Величества королевской конной артиллерии — и 5 полков .

Наименование «полк» является традиционным и уходит своими корнями в британскую историю, поэтому оно сохраняется со временем вне зависимости от численности подразделения и его состава. По количеству полков, входящих в состав, Королевский полк артиллерии примерно равен корпусу. Включает в свой состав  — старейший действующий полк Британской армии — и гвардейское церемониальное подразделение.

История 
Первое упоминание об использовании артиллерии англичанами восходит к битве при Креси 1346 года, в которой использование пушек вкупе с новой тактикой обеспечило победу англичан над французским войском. Так, в отчётах Личного Гардероба Короля (часть Департамента Королевской палаты Англии), составленных при подготовке к битве между 1345 и 1346 годами упомянуты «рибальды» () или «рибодекины» () — маленькие кувшинообразные пушки, стрелявшие небольшими арбалетными стрелами или картечью. Использование рибальдов против генуэзских арбалетчиков и французской рыцарской кавалерии оказалось достаточно эффективным. Подобные орудия применялись при осаде Кале, а в 1380-е годы их впервые установили на колёса.

В дальнейшем артиллерийские подразделения английской армии формировались только на время определённых кампаний и распускались в мирное время. Личный состав в артиллерию набирался из гарнизона Тауэра, штаба снабжения армии или из команд канониров, служивших в фортах и крепостях по всей Британии. При короле Генрихе VIII артиллерия стала полу-профессиональным войском, но окончательное признание к ней пришло только в 1716 году. 26 мая 1716 года указом короля Георга I были сформированы две регулярные роты полевой артиллерии численностью 100 человек в каждой, их гарнизон был образован в Вулидже. В 1720 году было введено наименование «Королевская артиллерия» () и английское сокращение «RA». 1 апреля 1722 года число рот выросло до четырёх, и их объединили с отдельными артиллерийскими ротами на Гибралтаре и Минорке в Королевский полк артиллерии, командиром которого был назначен полковник .

В 1741 году в Вулидже в  была образована Королевская военная академия для подготовки личного состава Королевской артиллерии и Королевских инженеров (в основном сапёров), появилась учебная артиллерийская рота. К 1757 году в состав полка вошли уже 24 регулярные роты, объединённые в два батальона. В 1748 году были образованы артиллерийские подразделения Бенгальского, Мадрасского и Бомбейского президентства. В 1756 году был образован , в 1762 году —  в Миндене, существующий и по сей день. К 1771 году существовали 32 роты, объединённые в 4 батальона, и две инвалидные роты из лиц, не пригодных к основной воинской службе и нёсших службу в гарнизонах. В 1782 году штабом полка стали Казармы королевской артиллерии в Вулидже.

В январе 1793 года были образованы два отряда Королевской конной артиллерии для обеспечения огневой поддержки кавалерии, в ноябре появились ещё два отряда. Личный состав передвигался на лошадях. В 1801 году полк Королевской ирландской артиллерии был расформирован, личный состав был распределён по всей Королевской артиллерии, а в 1805 году ближе к Казармам была перенесена и Королевская военная академия. В 1819 году в собственность полка была предоставлена  по распоряжению принца-регента в знак окончания Наполеоновских войн: изначально ей построили в Сент-Джеймс-Парке, где в 1814 году принц-регент встречался с представителями коалиции в 1814 году). В 1832 году девизом полка стала латинская фраза «Ubique Quo Fas Et Gloria Ducunt» (): девиз показывал, что полк участвовал во всех крупных и малых войнах и вооружённых конфликтах, в которые была вовлечена Британская армия.

До 1855 года полк находился под контролем Совета по снабжению, а после его расформирования перешёл под управление , как и вся Британская армия. В 1859 году в  (Эссекс) была открыта Артиллерийская школа, а в 1862 году в состав полка вошла артиллерия Британской Ост-Индской компании, насчитывавшая 21 батарею конной артиллерии и 48 батарей полевой артиллерии. Таким образом, численность Королевского полка артиллерии составляла 29 конных батарей, 73 полевых батареи и 88 тяжёлых батарей. 1 июля 1899 года Королевская артиллерия была разделена на три группы: Королевская конная артиллерия (21 батарея) и Королевская полевая артиллерия (95 батарей);  (91 рота), включавшая батареи береговой обороны, горные, осадные и тяжёлые батареи; собственно Королевская артиллерия, отвечавшая за хранение боеприпасов и снабжение. Каждой группе присваивались свои инициалы, изображавшиеся на металлических наплечниках (R.A., R.F.A., R.H.A., or R.G.A.). Солдаты Королевской конной артиллерии и Королевской полевой артиллерии носили ту же униформу, что и кавалеристы, а солдаты Королевской гарнизонной артиллерии — пехотную униформу.

Во время Первой мировой войны британская артиллерия составляла 17967 батарей, объединённых в более чем 400 бригад. После завершения Первой мировой войны в 1920 году было учреждено звание бомбардира () в Королевской артиллерии, а в 1924 году все три группы снова восстановили в единое целое, сохранив историческое название «Королевский полк артиллерии». С 1938 года бригады Королевской артиллерии снова стали называться полками. К личному составу артиллерии тогда предъявлялись следующие требования: рост не менее 163 см для рекрутов и 173 см для военнослужащих механизированных частей. Срок службы составлял 12 лет: 6 лет в основных частях и 6 лет в резерве либо же 4 года в основных частях и 8 лет в резерве. Обучение проходило на полигоне в Вулидже. Во время Второй мировой войны британская артиллерия составляла более чем 960 полков, где служили более 1 млн. человек. В 1947 году текущее имя получил отряд Его Величества королевской конной артиллерии (его сохранила королева Елизавета II собственным решением в память об отце), а с 1951 года командир полка стал носить звание генерал-капитана. К концу Холодной войны в распоряжении полка оставалось 14 регулярных полков и 7 полков .

В 2003 году штаб-квартира Королевского полка артиллерии переместилась в Ларкхилл на Солсберийскую равнину в Уилтшире, где находилась с 1915 года Королевская артиллерийская школа. В 2007 году последние части покинули Королевские казармы артиллерии в Вулидже, однако в 2012 году туда вернулся отряд Его Величества королевской конной артиллерии из деревянных казарм Сент-Джонс. Ныне Королевская конная артиллерия, у которой свои традиции, униформы и знаки отличия, поддерживает некую связь с Королевским полком артиллерии. По старшинству Королевский полк артиллерии находится ниже Королевского бронетанкового корпуса и выше Корпуса королевских инженеров, вследствие чего выходит на парадах после танкистов и перед инженерными частями (Королевская конная артиллерия при этом может выходить первой на парадах, если везёт собственные орудия).

В соответствии с планом реорганизации структуры британской армии Армия 2020, наличные полки королевской артиллерии сведены в 1-ю артиллерийскую бригаду.

Текущее состояние 

В распоряжении Королевской артиллерии находится широкий ассортимент орудий, боеприпасов и прочего боевого снаряжения. Артиллерия выполняет следующие роли в армии:
 Разведка и обнаружение целей, а также управление беспилотными летательными аппаратами
 Артиллерийская поддержка воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения
 Использование самоходной артиллерии для огневой поддержки
 Применение реактивных систем залпового огня
 Обеспечение противовоздушной обороны

Покровителем полка является королева Елизавета II, имеющая звание генерал-капитана полка (звание впервые ввёл король Георг VI). Командует полком мастер-канонир Сент-Джеймсского парка. В составе полка есть регулярные и резервные части, а батареи могут переходить часто из одного полка в другой.

Полки королевской конной артиллерии

Гвардейские полки 
Отряд Его Величества королевской конной артиллерии () — церемониальные войска, оснащены  для салютного залпа. Штаб — гарнизон Вулидж, Лондон.

Армейские полки 
 1-й полк королевской конной артиллерии () — оснащён САУ AS-90 и РСЗО M270. Штаб — казармы Ассейе, Тидуорт. К 2020 году полк переберётся в Ларкхилл.
 3-й полк королевской конной артиллерии (), также известный как Ливерпульские и манчестерские канониры () — оснащён 105-мм пушками L118. Штаб — казармы Элбемарл, около Ньюкасла.
  (), также известный как Канониры воздушно-десантных войск () — оснащён 105-мм пушками L118. Часть 16-й десантно-штурмовой бригады из Колчестера.

Полки королевской артиллерии

Регулярная армия 
  (), также известный как Северо-восточные канониры () — оснащён 105-мм пушками L118. Штаб — казармы Аланбрук, Топклифф, Северный Йоркшир.
 5-й полк королевской артиллерии (), также известный как Северные, восточные и западные йоркширские канониры () — оснащён установками обнаружения целей. Штаб — казармы Марн, Каттерик, Северный Йоркшир. С 2018/2019 годов будет базироваться в Ларкхилле.
 12-й полк королевской артиллерии (), также известный как Ланкаширские и камбрийские канониры () — полк противовоздушной обороны. Оснащён ПЗРК «Старстрик». Штаб — казармы Бейкер, остров Торни.
 14-й полк королевской артиллерии () — учебный полк. Штаб — казармы Стирлинг, Ларкхилл.
  (), также известный как Лондонские и кентские канониры () — полк противовоздушной обороны. Оснащён ЗРК «Рапира». Штаб — казармы Бейкер, остров Торни.
 19-й полк королевской артиллерии (), также известный как Хайлендские канониры () — оснащён САУ AS-90 и РСЗО M270. Штаб — казармы Ассейе, Тидуорт. К 2020 году полк переберётся в Ларкхилл.
 26-й полк королевской артиллерии (), также известный как Западно-Мидлендские канониры () — оснащён САУ AS-90 и РСЗО M270. Штаб — казармы Мансер, Гаттерсло, Германия. К 2021 году полк переберётся в Ларкхилл.
  (), также известный как Канониры-коммандос () — оснащён 105-мм пушками L118. Часть 3-й бригады специального назначения КМП. Большая часть батарей находится в Королевской цитадели в Плимуте, 148-я Мейктильская батарея находится на базе ВМС Пул, 7-я батарея «Сфинкс» на базе Королевской морской пехоты «Кондор» в Арброте.
  (), также известный как Уэссекские канониры () — оснащён беспилотниками. Штаб — казармы Робертс, Ларкхилл. В 2021 году ожидается расформирование полка.
  (), также известный как Гэмпширские и сассекские канониры () — оснащён беспилотниками типа . Штаб — казармы Хорн, Ларкхилл.

Территориальная армия 
 101-й Нортумбрийский полк королевской артиллерии () — оснащён РСЗО M270.
  () — полк полевой артиллерии, в его состав входит оркестр.
  () — оснащён 105-мм пушками L118
 105-й полк королевской артиллерии (), известен под прозвищем «Шотландские и ольстерские канониры» () — оснащён 105-мм пушками L118
  () — полк противовоздушной обороны.

Вооружение и военная техника

Дружественные подразделения 
  Королевский полк канадской артиллерии
  
  
  
  Полк артиллерии Пакистана
  Артиллерия Шри-Ланки
  
  Вооружённые силы Мальты

См. также 
 
 
 
 
 Казармы королевской артиллерии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница королевской артиллерии на сайте Британской армии 

Сухопутные войска Великобритании
Полки Великобритании
Полки XVIII века
Артиллерия Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1716 году
Артиллерийские полки
Рода войск